Paula Alma Kelly (Jacksonville, Florida, 1942. október 21. – Whittier, Kalifornia, 2020. február 8.) amerikai színésznő, táncosnő.

Élete

Filmjei 
Mozifilmek
 Édes Charity (Sweet Charity) (1969)
 Az Androméda-törzs (TheAndromeda Strain) (1971)
 Hűvös szellő (Cool Breeze) (1972)
 Top of the Heap (1972)
 Trouble Man (1972)
 Zöld szója (Soylent Green) (1973)
 The Spook Who Sat by the Door (1973)
 Három kemény fickó (Three Tough Guys) (1974)
 Eltévedt csillagok (Lost in the Stars) (1974)
 Uptown Saturday Night (1974)
 Drum (1976)
 Táncos Jo Jo (Jo Jo Dancer, Your Life Is Calling) (1986)
 Elbaltázott bankrablás (Bank Robber) (1993)
 Leszámolók (Drop Squad) (1994)
 Once Upon a Time...When We Were Colored (1995)
 
Tv-filmek
 Peter Pan (1976)
 The Cheap Detective (1980)
 Chiefs (1983)
 Tamás bátya kunyhója (Uncle Tom's Cabin) (1987)
 The Women of Brewster Place (1989)
 A megálmodott futás (Run for the Dream: The Gail Devers Story) (1996)
 
Tv-sorozatok
 The Carol Burnett Show (1968, egy epizódban)
 The Young Lawyers (1970, egy epizódban)
 Medical Center (1970, 1974, egy epizódban)
 Sanford and Son (1973, egy epizódban)
 Cannon (1975, egy epizódban)
 San Francisco utcáin (The Streets of San Francisco) (1975–1976, három epizódban)
 Police Woman (1975–1977, három epizódban)
 Insight (1976, 1981, két epizódban)
 The Richard Pryor Show (1977, egy epizódban)
 Kojak (1977, egy epizódban)
 Good Times (1979, egy epizódban)
 Trapper John, M.D. (1981, egy epizódban)
 Feel the Heat (1983)
 Night Court (1984, 12 epizódban)
 Hot Pursuit (1984, egy epizódban)
 Santa Barbara (1984–1985, 24 epizódban)
 Külvárosi Körzet (Hill Street Blues) (1985, egy epizódban)
 Finder of Lost Loves (1985, egy epizódban)
 Egy kórház magánélete (St. Elsewhere) (1986, egy epizódban)
 Amen (1986, egy epizódban)
 CBS Summer Playhouse (1987, egy epizódban)
 Öreglányok (The Golden Girls) (1987, egy epizódban)
 Mission: Impossible – Az akciócsoport (Mission: Impossible) (1989, egy epizódban)
 American Playhouse (1990, egy epizódban)
 Baby Talk (1991, három epizódban)
 Room for Two (1992, két epizódban)
 South Central (1994, négy epizódban)
 University Hospital (1995, egy epizódban)
 Sírig tartó barátság (Any Day Now) (1999, egy epizódban)

Jegyzetek

Források

További információ 

 

1942-ben született személyek
2020-ban elhunyt személyek
Amerikai színészek
Amerikai nők
Afroamerikai nők
Floridaiak